

Astronomia 
 1886 Lowell – asteroide della fascia principale
 Cratere Lowell – cratere lunare
 Cratere Lowell – cratere su Marte
 Osservatorio Lowell – osservatorio astronomico di Flagstaff (Arizona)

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Lowell – città della Contea di Benton, Arkansas
 Lowell – città della Contea di Gaston, Carolina del Nord
 Lowell – città della Contea di Lake, Indiana
 Lowell – città della Contea di Oxford, Maine
 Lowell – capoluogo della Contea di Middlesex, Massachusetts
 Lowell – città della Contea di Kent, Michigan
 Lowell – villaggio della Contea di Washington, Ohio
 Lowell – città della Contea di Lane, Oregon
 Lowell – città della Contea di Orleans, Vermont
 Lowell – città della Contea di Dodge, Wisconsin

Persone 
 Amy Lowell – poetessa statunitense
 James Russell Lowell – poeta statunitense
 Percival Lowell – astronomo statunitense
 Robert Lowell – poeta statunitense